Bro distrikt kan syfta på:

*Bro distrikt, Bohuslän – ett distrikt i Lysekils kommun och Västra Götalands län 2016–
Bro distrikt, Gotland – ett distrikt i Gotlands kommun och Gotlands län 2016–
Bro distrikt, Uppland – ett distrikt i Upplands-Bro kommun och Stockholms län 2016–
Bro distrikt, Värmland – ett distrikt i Säffle kommun och Värmlands län 2016–

Se även
Bro församling
Bro socken